Вулиця Дунайська — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь р. Дунай.



Сучасні вулиці 
 Вулиця Дунайська — вулиця у місті Ізмаїл.
 Вулиця Дунайська — вулиця у місті Кілія.
 Вулиця Дунайська — вулиця у місті Кривий Ріг.
 Вулиця Дунайська — вулиця у місті Львові.
 Вулиця Дунайська — вулиця у місті Рені.
 Вулиця Дунайська — вулиця у місті Рівне.
 Вулиця Дунайська — вулиця у місті Сімферополь.
 Вулиця Дунайська — вулиця у місті Харків.
 Вулиця Дунайська — вулиця у місті Чернівці.

Колишні вулиці 
 Вулиця Дунайська — колишня вулиця у Дарницькому районі міста Києва.

Вулиці